Para las aves paseriformes comúnmente denominadas golondrinas, véase: Hirundinidae

Existen también, los siguientes artículos, con referencia al título exacto:
 La golondrina o Las golondrinas, es una canción mexicana del compositor Narciso Serradell
 La golondrina'', ópera de Giacomo Puccini
 Las Golondrinas, zarzuela y ópera de José María Usandizaga.
 Las Golondrinas, localidad en la provincia de Chubut, Argentina.
 Las Golondrinas, localidad en la provincia de Buenos Aires, Argentina.